Lista 24 gmin Reunion departamentu zamorskiego Francji.

(CAS) Communauté d’agglomération CIVIS, utworzone w 2003.
(CAE) Communauté d’agglomération de l'Est de la Réunion, utworzone w 2002.
(CAN) Communauté d’agglomération Intercommunale du Nord de la Réunion, utworzone w 2001.
(CAO) Communauté d’agglomération Territoire de la Côte Ouest, utworzone w 2002.
(CCS) Communauté d’agglomération Communauté de communes du sud, utworzone w 1997.

Linki zewnętrzne 
 Administrative map of Réunion

Geografia Reunionu